Пока город спит:
 Пока город спит — американский кинофильм режиссёра Фрица Ланга, вышедший на экраны в 1956 году.
 Пока город спит — американский кинофильм режиссера Джека Конуэя, вышедший в 1928 году.